Четыре корабля Королевского флота назывались HMS Charon, в честь мифологического Харона:

 HMS Charon — 44-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1778; уничтожен при Йорктауне в 1781.
 HMS Charon — 44-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1783; госпитальное судно с 1794; использовался как войсковой транспорт с 1800; разобран в 1805.
 HMS Charon — деревянный колесный пакетбот, бывший гражданский почтовый пароход Crusader; спущен на воду в 1827; передан флоту в 1837; использовался как пакетбот; продан Trinity House в 1849.
 HMS Charon — деревянная винтовая канонерская лодка типа Albacore; спущена на воду в 1856; разобрана в 1865.